Roger Mortimer of Wigmore - getrouwd met Isabel de Ferriers.
Roger Mortimer (1231-1282) - 1e baron Mortimer
Roger Mortimer (1287-1330) - 1e graaf van March
Roger Mortimer (1328-1360) - 2e graaf van March
Roger Mortimer (1374-1398) - 4e graaf van March